«Туманные звёзды Большой Медведицы» () — художественный фильм  режиссёра Лукино Висконти, обладатель приза «Золотой лев» Венецианского фестиваля. Итальянская премьера ленты состоялась 16 сентября 1965 года. В американской и немецком прокате фильм назывался «Сандра», а в британском — Of a Thousand Delights.

Сюжет 
Американец Эндрю сопровождает молодую жену Сандру в её итальянский дом в Вольтерре. Сандру осаждают воспоминания о погибшем в Освенциме отце, враждебные отношения с матерью и кровосмесительные — с братом. Супруга терзает вопрос - есть ли правда в сплетнях о его жене.

В название фильма вынесена строчка из стихотворения Джакомо Леопарди, перекликающегося с сюжетом фильма:

В ролях 
 Клаудия Кардинале — Сандра
 Жан Сорель — Джанни
 Майкл Крэйг — Эндрю
 Ренцо Риччи — Антонио Джилардини
 Фред Уильямс — Пьетро Формари
 Амалия Тройани — Фоска
 Мари Белль — госпожа Джилардини, мать Сандры

См. также 

 Цветы на чердаке

Примечания 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы об инцесте